Povedani – abitanti di La Póveda de Soria
Povedani – abitanti di Poveda de la Sierra